Низамабад ():

 Низамабад — город в индийском штате Телангана.
 Низамабад — город в индийском штате Уттар-Прадеш.
 Низамабад — округ в индийском штате Телангана.
 Низамабад — деревня в округе Гуджранвала в Пакистане.